Те́рновка () — село на Украине, находится в Крыжопольском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521986401. Население по переписи 2001 года составляет 1775 человек. Почтовый индекс — 24605. Телефонный код — 4340.
Занимает площадь 3,02 км².

История 
Образовано в 1957 году путем объединения сел Великая Терновка и Малая Терновка.

Адрес местного совета 
24605, Винницкая область, Крыжопольский р-н, с. Терновка, ул. Ленина, 91а

Известные жители и уроженцы 
 Десяк, Ольга Фёдоровна (род. 1940) — Герой Социалистического Труда.
 Карман, Екатерина Петровна (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Крыжопольского района